Huize De Paauw, raadhuis van de gemeente Wassenaar
De Paauw (molen), een voormalige windmolen in Nauerna, die sinds 2016 in herbouw is
De Paauw (schuilkerk), een voormalige schuilkerk aan de Keizerstraat in Amsterdam

Zie ook 
De Pauw (doorverwijspagina)
Pauw (doorverwijspagina)